УРС — Украинские радиосистемы
 УРС — управляемый реактивный снаряд
 УРС — универсальный регулятор скорости
 УРС — узловая радиорелейная станция

См.также 
 Урс